Ріпульє́с — район (кумарка) Каталонії (). Столиця району — м. Ріполь ().

Муніципалітети 

 Бальфугона-да-Ріпульєс () — населення 221 особа; 
 Білальонґа-да-Те () — населення 437 осіб; 
 Ґумбрен () — населення 229 осіб; 
 Кампдабанул () — населення 3.432 особи; 
 Кампеляс () — населення 114 осіб; 
 Кампрудон () — населення 2.446 осіб; 
 Каралбс () — населення 202 особи; 
 Лас-Льосас () — населення 261 особа; 
 Лянас () — населення 546 осіб; 
 Мульо () — населення 336 осіб; 
 Пардінас () — населення 162 особи; 
 Планолас () — населення 313 осіб; 
 Рібас-да-Фразе () — населення 2.044 особи; 
 Ріполь () — населення 10.762 особи; 
 Сан-Жуан-да-лас-Абазесас () — населення 3.621 особа; 
 Сан-Пау-да-Сагуріас () — населення 669 осіб; 
 Сетказас () — населення 180 осіб; 
 Тозас () — населення 163 особи; 
 Угаса () — населення 262 особи.

Зростання населення

Посилання 
 Інтернет-сторінка ради району 
 Інформація Жанаралітату Каталонії 
 Інформація Інституту статистики Каталонії